Iguassú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Laranjeiras do Sul (ort), Paraná, 
 Foz do Iguaçu, kommunhuvudort, Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar